Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
 Vervoerregio Amsterdam
 Vlaamse Radio Amateurs
 Volharding RAP Amstels. een Amstelveense cricketclub
 Vulcan Riders Association